Едличка (, ) — фамилия.

Известные носители:

 Едличка, Алоиз Вячеславович (1821—1894) — украинский композитор и музыкальный педагог чешского происхождения. Отец Эрнста Едлички.
 Едличка, Вит (род. 1983) — чешский политический деятель и активист. Основатель и президент виртуального государства Либерленд.
  (1845—1883) — чешский врач, беллетрист и историк.
 Едличка, Эрнст (1855—1904) — российско-немецкий пианист и музыкальный педагог. Сын Алоиза Едлички.

Примечания